Alfa Romeo C42 är en formel 1-bil designad och konstruerad av Alfa Romeo och tävlar i världsmästerskap i Formel 1 2022. Bilen körs av Valtteri Bottas och Zhou Guanyu. Chassit är Alfa Romeos första bil under 2022-års tekniska reglemente.

Resultat

Referenser

Formel 1-bilar
Lanseringar 2022